Luci Corneli Escipió Africà () va ser un magistrat romà. Era el fill petit de Publi Corneli Escipió Africà Major. Formava part de la gens Cornèlia, i era de la família dels Escipions, d'origen patrici.

Va anar amb el seu pare a Àsia l'any 190 aC durant la Guerra Romano-Síria i va ser fet presoner per les forces d'Antíoc III el Gran. El rei el va alliberar generosament i el seu pare va voler tornar-li el favor. Encara que ho va intentar el senat romà no va aprovar la seva proposta. Va ser pretor el 174 aC. Aquell mateix any va ser expulsat del senat pels censors.

Referències 

Pretors del segle II aC
Escipio Africa, Luci Corneli
Jutges de Roma
Morts a Roma
Militars de Roma
Polítics de Roma